Der Wortstamm Mbundu bezeichnet, mit verschiedenen Präfixen versehen, zwei ethnische Gruppen und deren Sprachen in Angola:
 die Ambundu (auch nördliche Mbundu genannt, oft ohne das Präfix A- als „Mbundu“ bezeichnet, umgangssprachlich auch als "Akwambundu")
 deren Sprache, das Kimbundu
 die Ovimbundu (auch südliche Mbundu genannt)
 deren Sprache, das Umbundu.
 sowie ein weiblicher Vorname der Umbundus.